NGE est un sigle pouvant représenter : 
 Groupe NGE, un groupe français de travaux publics ;
 le Code AITA de l'aéroport de la ville de Ngaoundéré, au Cameroun.

C'est également l'abréviation de :
 Neon Genesis Evangelion, un anime réalisé en 1995 par Hideaki Anno ;
 New Game Enhancements, une version du jeu vidéo Star Wars Galaxies ;
 New Georgia Encyclopedia, une encyclopédie en ligne ;
 Nantes-métropole gestion équipements, une société d'économie mixte de Nantes et de sa métropole.

Abréviation